Ташенов — казахская фамилия. Известные носители:

 Ташенов, Ауэзхан Карипханович (род. 1950) — казахстанский химик.
 Ташенов, Джумабай (1925—1994) — каракалпакский и казахский писатель, переводчик, поэт, драматург и сценарист.
 Ташенов, Казис Ташенович (1928—2015) — советский и казахстанский учёный.

См. также 
 Ташенев